Varga Mária
 Varga Mária (1936) tanár, könyvtáros 
 Varga Mária (1948) színésznő
 Varga Mária (1949) kosárlabdázó, edző
 Varga Mária (1963) színésznő

hasonló nevűek
 Varga Mária Vera (1949–1979) tanár, újságíró